Averești se poate referi la:
 Moldova
 Averești, Neamț
 Comuna Bunești-Averești, Vaslui
 Averești, Vaslui

Vezi și 
 Averescu (dezambiguizare)

Toponime românești